Il doppio del Grand Prix Hassan II 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Clément e Sébastien Grosjean erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michael Hill e Jeff Tarango hanno battuto in finale 7–6 (7–2), 6–3 Pablo Albano e David Macpherson.

Teste di serie
 Michael Hill /  Jeff Tarango (campioni)
 Pablo Albano /  David Macpherson (finale)
 Julien Boutter /  Daniel Orsanic (primo turno)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2001
ATP Tour 2001